Anders Danielsson kan syfta på:

Anders Danielson, nationalekonom och tidigare generaldirektör för Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete
Anders Danielsson (företagsledare), civilingenjör och verkställande direktör
Anders Danielsson (ämbetsman), länspolismästare, generaldirektör och landshövding
Anders Danielsson (1784–1839), politiker, riksdagsledamot för bondeståndet
Anders Danielsson (1839–1897), politiker, riksdagsledamot för lantmannapartiet